Osoby noszące nazwisko Bakuła:
 Bakuła – polskie nazwisko
 Bogdan Bakuła (ur. 1963) – polski ciężarowiec
 Elżbieta Bakuła (ur. 1935) – polska nauczycielka i działaczka partyjna
 Hanna Bakuła (ur. 1950) – polska malarka, scenograf i kostiumolog
 Leszek Bakuła (1930–1997) – polski pisarz
 Stanisława Bakuła (1925–1989) – polska wycinankarka, pisankarka, tkaczka, hafciarka i koronczarka
 Zygmunt Bakuła (1920–1943) – polski robotnik, żołnierz Gwardii Ludowej

Geografia:
 Bakuła – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim
 Bakuła – dawna gromada